Stahl este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cristina Stahl (n. 1978), scrimeră română
 Ecaterina Stahl-Iencic (1946-2009), scrimeră română
 Georg Ernst Stahl (1659-1734), chimist și medic german
 Henri Stahl (1877-1942), stenograf și scriitor român
 Henri H. Stahl (1901-1991) antropolog cultural, etnograf, istoric social, memorialist, sociolog rural român
 Henriette Yvonne Stahl (1900-1984), scriitoare și traducătoare română
 John M. Stahl (1886-1950), regizor și producător de film evreu-american
 Paul H. Stahl (1925-2008), etnosociolog francez de origine română

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale